Aardrijkskunde
Plaats in de Filipijnen
Aguilar, gemeente in de provincie Pangasinan

Plaats in Spanje
Aguilar de Bureba, gemeente in de provincie Burgos
Aguilar de Campoo, gemeente in de provincie Palencia
Aguilar de Campos, gemeente in de provincie Valladolid
Aguilar de Codés, gemeente in de provincie Navarra
Aguilar de Segarra, gemeente in de provincie Barcelona
Aguilar de la Frontera, gemeente in de provincie Córdoba
Aguilar del Alfambra, gemeente in de provincie Teruel
Aguilar del Río Alhama, gemeente in de provincie La Rioja

Plaats in de Verenigde Staten
Aguilar, plaats in de staat Colorado

Personen met de achternaam Aguilar
Abel Aguilar, Colombiaans voetballer
Adolfo Aguilar Zínser, Mexicaans diplomaat en politicus
Alessandra Aguilar, Spaans langeafstandsloopster
Antonio Aguilar, Mexicaans zanger en acteur
Antonio Aguilar Aguilera, Nederlands voetballer
Antonio Aguilar Correa, Spaans politicus en eerste minister
Carlos Aguilar, Spaans golfer
Federico Aguilar Alcuaz, Filipijns kunstschilder
Felipe Aguilar, Chileens golfer
Fernando Sebastián Aguilar, Spaans geestelijke en kardinaal van de Rooms-Katholieke Kerk
Freddie Aguilar, Filipijns muzikant en zanger
Gerónimo de Aguilar, Spaans priester en ontdekkingsreiziger
Héctor Aguilar, Uruguayaans wielrenner
Héctor Aguilar Camín, Mexicaans schrijver, historicus en journalist
Higinio Aguilar, Mexicaans militair
Jesús Aguilar Padilla, Mexicaans politicus
Joel Aguilar, Salvadoraans voetbalscheidsrechter
José Aguilar, Spaans wielrenner
Leopoldo Zea Aguilar, Mexicaans filosoof en essayist
Michael Aguilar, Belizaans atleet
Miguel Aguilar, Boliviaans voetballer
Miguel Aguilar, Mexicaans voetballer
Pablo Aguilar, Paraguayaans voetballer
Pablo Serrano Aguilar, Spaans beeldhouwer
Paul Aguilar, Mexicaans voetballer
Pedro Aguilar, Puerto-Ricaans danser
Rafael Aguilar Talamantes, Mexicaans politicus
Rafael María de Aguilar, Spaans militair officier en koloniaal bestuurder